Дечја песма Евровизије 2019. је било 17. по реду такмичење намењено деци. Одржало се у граду Гљивице, у Пољској, у Гљивице арени 24. новембра 2019. године, након победе Пољске на такмичењу 2018. године. Био је ово први пут да се такмичење одржи у Пољској.

19 земаља је учествовало на такмичењу. Шпанија је наступила на такмичењу по први пут после 2006. док су се Азербејџан и Израел повукли са такмичења.

Вики Габор је са песмом Superhero остварила другу победу заредом за Пољску. На другом месту је завршио Казахстан, а на трећем Шпанија.

Локација 

Након такмичења 2018, три земље су изразиле интерес за домаћинство: Пољска, Казахстан и Јерменија. Уколико би Казахстан био изабран за домаћина, такмичење би се одржало у октобру због лоших временских услова у главном граду Нур Султану, који је био предлог за града домаћина. Али, ако би се то десило, правила такмичења би се морала мењати, јер ЕРУ не дозвољава да се такмичење одржи у земљи која није пуноправна чланица ЕРУ.

Дана 10. децембра 2018. је потврђено да ће се такмичење одржати у Пољској.

Дана 6. марта 2019. је потврђено да ће се такмичење одржати у граду Гљивице.

Земље учеснице 
18. јула 2019. објављено је да ће 19 земаља учествовати на такмичењу. Повратник на такмичењу ће бити Шпанија, која ће наступити по први пут после 2006. године, док су од такмичења одустали Азербејџан и Израел.

Финале

Гласање

Остале земље 

Земље које су одустале од учешћа:
  Азербејџан
  Белгија
  Бугарска
  Грчка
  Данска
  Израел
  Кипар
  Летонија
  Литванија
  Молдавија
  Норвешка
  Румунија
  Сан Марино
  Словенија
  Уједињено Краљевство
  Хрватска
  Црна Гора
  Швајцарска
  Шведска

Референце

Спољашње везе 
 

2019 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2019.